OIB steht für:
 Ocean Island Basalt ‚Hochseeinsel-Basalt‘, ein Ergussgestein ozeanischer Hotspots, siehe Basalt: Entstehungszonen
 Office Infrastructures et Logistique - Bruxelles, Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik - Brüssel der EU
 Österreichisches Institut für Bautechnik

Siehe auch:
 ÖIB

OIB